

Шипаково — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Шипаково — село, Юргінський район, Тюменська область